Wandsbek-Gartenstadt (Hamburg), een buurt in Hamburg
Wandsbek-Gartenstadt (metrostation), een station van de Hamburgse metro